Louis Napoléon of Louis-Napoléon kan verwijzen naar:
 Lodewijk Napoleon Bonaparte, koning van Holland, broer van keizer Napoleon
 Louis-Napoléon Bonaparte, zoon van de hiervoor genoemde, werd keizer Napoleon III
 Napoleon Eugène Lodewijk Bonaparte, troonpretendent, bekend als Louis-Napoléon
 Lodewijk Jérôme Victor Emanuel Leopold Marie Napoleon, troonpretendent